Clipper (Arkansas)
Clipper (Washington)
Clipper architektúra
Clipper csip
Clipper (programozási nyelv)
hasonló
Klipper (egyértelműsítő lap)